Thomas Robert „Tom” Daley (1994–) brit műugró
 Thomas Francis „Tom” Daley (1884–1934) amerikai baseballjátékos
 Thomas „Tom” Daley (1933–) brit labdarúgó
 Thomas Joseph „Joe” Daley (1943–) kanadai jégkorongjátékos